Мажейка — фамилия. Известные носители:
 Мажейка, Кипрас Иозович (1944) — советский и российский журналист.
 Мажейка, Пятрас (1965) — литовский самбист.